Wojny polsko-rosyjskie mają ścisły związek z momentem upadku władzy tatarskiej nad Księstwem Moskiewskim w 1480 roku. Gdy władca Moskwy Iwan III przyjął tytuł „z Bożej łaski władcy całej Rusi”, konflikt z Litwą, w której skład wchodziła znaczna część Rusi, był nieunikniony. Ze względu na unię z Litwą Polska automatycznie została wmieszana w konflikt o panowanie nad ziemiami dawnej Rusi Kijowskiej. Do czasu zawarcia unii lubelskiej (1569) oficjalnie były to wojny litewsko-rosyjskie, w których wojska polskie pełniły rolę pomocniczą. Od chwili, gdy w 1569 roku włączone zostały do Korony ogromne obszary Ukrainy, Polska uzyskała bezpośrednią granicę z Rosją i od tej chwili zadanie powstrzymywania rosyjskiego naporu spoczywało głównie na Polsce.

 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1492–1494
 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1500–1503
 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1507–1508
 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1512–1522
 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1534–1537
 Wojna Polski i Litwy z Rosją 1558–1570
 I wojna polsko-rosyjska (pskowska) 1577–1582
 II wojna polsko-rosyjska (moskiewska) 1609–1618
 III wojna polsko-rosyjska (smoleńska) 1632–1634
 IV wojna polsko-rosyjska (ukraińska) 1654–1667
 V wojna polsko-rosyjska (o sukcesję polską) 1733–1735
 VI wojna polsko-rosyjska (barska) 1768–1772
 VII wojna polsko-rosyjska (targowicka) 1792
 VIII wojna polsko-rosyjska (kościuszkowska) 1794
 IX wojna polsko-rosyjska (listopadowa) 1830–1831
 X wojna polsko-rosyjska (styczniowa) 1863–1864
 XI wojna polsko-rosyjska (bolszewicka) 1919–1921
 wojna polsko-radziecka (wrześniowa) 17 września 1939

Zobacz też 
 wojny inflanckie (Dominium Maris Baltici) 1558–1583
 wojna o sukcesję polską 1733–1735
 lista wojen litewsko-moskiewskich